Poirieria är ett släkte av snäckor. Poirieria ingår i familjen purpursnäckor.

Kladogram enligt Catalogue of Life:

Bildgalleri

Källor

Externa länkar 

Purpursnäckor
Poirieria